Ignition (englisch für „Zündung“ und „Entzündung“) steht für:

 Ignition (Album), Musikalbum von The Offspring (1992)
 Ignition, Prozess bei Verbrennungsmotoren, siehe Zündung (Verbrennungsmotor) #Hochspannungskondensatorzündung (HKZ), Thyristorzündung
 Ignition, Pseudonym von Paul Schmitz-Moormann (Musiker) (* 1975), deutscher Musiker
 Ignition, Computerspiel (1997), siehe Bleifuss Fun
 Ignition – Tödliche Zündung, kanadisch-US-amerikanischer Film von Yves Simoneau (2001)

Ignitor (englisch für „Zündgerät“) steht für:
 Ignitor (Band), US-amerikanische Band
 Ignitor, Projekt-Name bei der Forschung zur künstlichen Kernfusion